Каменные ворота () — каменная арка, находящееся в урочище Ласынташ, в правом скалистом борту долины реки Ай, в 1,5 км от села Лаклы Салаватского района Республики Башкортостан. В этом месте река Ай прорезает в массиве Капкаташ скалистый каньон. Каменная арка представляют собой пласт известняков вертикального падения. Каменная арка образовалась в результате разрушения карстовой пещеры. Массив состоит из известняков верхнекаменноугольного периода легко растворимымых карбонатых пород. В известняковой скале толщиной около 2 м сохранился остаток пещерного прохода шириной более 4 м и высотой 4,2 м.

В окрестностях природного памятника ландшафты представлены смешанными лесами, преимущественно берёзовыми и сосновыми лесами. Произрастают редкие виды растений: в Красную книгу Республики Башкортостан включены дремлик тёмно-красный, гвоздика иглолистная, пырей, шиверекия северная и другие, в Красную книгу России — минуарция Гельма и пыльцеголовник красный.

Постановлением Совета Министров БАССР от 17.08.1965 № 465 объекту присвоен статус памятник природы регионального значения, относится к перечню редкое карстовое образование — каменная арка.

Примечания

Ссылки 

 
 
 Геологические памятники природы Республики Башкортостан. Гареев Э. З., Уфа «Тау» 2004. — 297 с.
 Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. — Изд.2-е, перераб. — Уфа: Издательский центр «МедиаПринт», 2010. — 414 с. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Республики Башкортостан
 

Природные арки
Памятники природы Башкортостана
Салаватский район
Геоморфологические памятники природы
Геологические памятники природы